Le Championnat de Tchéquie de rugby à XV 2013-2014 appelé , oppose les huit meilleures équipes tchèques de rugby à XV. Il débute le  pour s'achever par une finale disputée en .

Les clubs de l'édition 2013-2014 
Les 8 équipes d'Extraliga sont :

Résumé des résultats

Classement de la phase régulière 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règle de classement : ?

Phase finale 
Les deux premiers de la phase régulière sont directement qualifiés pour les demi-finales.

Résultats détaillés

Phase régulière 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Fédération tchèque de rugby à XV

2013-2014
Tchéquie
Sport en Tchéquie en 2013
Sport en Tchéquie en 2014